Гічко́к () — англомовне прізвище, а також похідний від нього топонім.

Персоналії 
 Гічкок (прізвище)

Топонім

Гічкок (округ, Небраска) — округ (графство) у штаті [Небраска (штат)[Небраска]]
 Гічкок — місто, штат Оклахома
 Гічкок — місто, штат Південна Дакота
 Гічкок — місто, штат Техас

Інше 
 Гічкок (фільм) — фільм 2012 року про кінорежисера Альфреда Гічкока